Dieser Artikel behandelt die bulgarische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1996.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Bulgarisches Aufgebot

Spiele der bulgarischen Mannschaft 

Bulgarien
1996